MTZ est un sigle qui peut désigner:
 Métis ta zik, festival de musique actuelle caritatif et éclectique qui se déroule à Marseille ;
 le MTZ-RIPA Minsk, un club de football biélorusse basé à Minsk ;
 Minski Traktorny Zavod, constructeur biélorusse de machines agricoles ;
 la Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., une compagnie ferroviaire, selon les sigles de l'AAR ;
 , la limite séparant les roches du manteau des cumulats ultramafiques ;
 la Mongolyn Tömör Zam, une compagnie ferroviaire mongole, selon le Code réseau UIC ;
 l'aéroport de Massada, Israël, selon les codes AITA ;
 la gare ferroviaire Amtrack de Martinez (Californie).
 Manuel Turizo, aussi connu sous le nom de Manuel Turizo Zapata, un rappeur colombien.